O Campeonato Catarinense de Basquete de 2017 será uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball.

Participantes

Formato de Competição 
As equipes serão divididas em três chaves (A, B e C) sendo que a chave A terá quatro participantes e os dois melhores classificados passam para a próxima fase, ao passo que as chaves B e C terão cinco equipes de onde os três primeiros classificarão-se para a próxima fase. Nesta próxima fase, separados em dois grupos com quatro clubes, os dois melhores passam para as semifinais e os vencedores para a final.

Primeira e Segunda Divisões 
Os oito classificados para a segunda fase integrarão em 2018 a Primeira Divisão e os demais clubes, juntamente com os novos interessados, farão parte da Segunda Divisão.

Fase de Classificação

Grupo A

Tabela de Jogos 
 Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Grupo B

Tabela de Jogos 
 Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Grupo C

Tabela de Jogos 
 Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Playoffs

Quartas de Finais

Semifinais

Finais

Ligas de basquetebol